Моше́ Дая́н (; 20 мая 1915, Дгания, вилайет Бейрут, Османская империя — 16 октября 1981, Тель-Авив, государство Израиль) — израильский военный и государственный деятель. Генерал-лейтенант (рав-алуф). Министр обороны Израиля (1967—1974) во время Шестидневной войны, Войны на истощение и Войны Судного дня. Во время Шестидневной войны как военачальник приобрел всемирную извесность.  

Начальник генерального штаба ЦАХАЛ (1953—1958), министр иностранных дел (1977—1979), министр сельского хозяйства (1959—1964). Депутат кнессета (1959—1981).

Биография 
Родился 20 мая 1915 года в кибуце Дгания в Палестине в семье Дворы Затуловской и Шмуэля Китайгородского, выходцев из Российской империи.

С 1921 года жил в мошаве Нахалал, после окончания начальной школы поступил в сельскохозяйственную школу.

Начало карьеры 
С 1929 года являлся членом «Хаганы».
В 1935 году женился на Рут Шварц.
В 1936—1939 годах служил в еврейских отрядах палестинской полиции под руководством Ицхака Саде. В 1939 году был арестован британскими властями за незаконное владение оружием и до февраля 1941 года содержался в тюрьме города Акко.

По выходе из заключения был назначен командиром роты (одной из двух сформированных рот) в только что организованной вооружённой группировке «Пальмах» (ударные отряды «Хаганы»). В составе Пальмаха принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ливане против французских вишистов (союзников Германии), во время диверсий был ранен (бинокль, в который смотрел Даян, был разбит французской пулей), потерял глаз.
В 1946 году был делегатом сионистского конгресса в Базеле.

После провозглашиение независимости Израиля 
В апреле 1948 года заключил соглашение с друзами о сотрудничестве.

Во время Войны за независимость Израиля (14 мая 1948 — 7 января 1949) майор Даян отличился 14—19 мая при обороне Дгании, где удалось остановить продвижение сирийцев. В августе он был назначен командующим Иерусалимским фронтом.

В январе 1949 года Даян участвовал в переговорах с королём Иордании Абдаллой, принимал участие в переговорах на острове Родос о мире с Египтом, Ливаном, Иорданией и Сирией.

В 1950—1953 годах Моше Даян командовал Южным, затем Северным военным округом Израиля, учился в высшей офицерской школе в Великобритании, возглавлял оперативный отдел Генштаба.

Начальник Генштаба 
С 1953 по 1958 — начальник Генштаба Армии обороны Израиля. На этом посту сыграл ключевую роль в планировании операции «Кадеш» (Суэцкий кризис), завершившейся блестящим успехом.

В 1959 году избран депутатом Кнессета (парламента) 4 созыва от правящей партии МАПАЙ,
был депутатом Кнессета 4—10 созывов, занимал пост министра сельского хозяйства в 1959—1964.

В 1966 году был военным корреспондентом в Южном Вьетнаме во время Вьетнамской войны.

Министр обороны 
В 1967—1974 годах — министр обороны Израиля.

В реальности Даян не успел оказать большого влияния на планирование и ход Шестидневной Войны. Как министр обороны, он разделяет с главой правительства Голдой Меир ответственность за болезненные потери в первые дни Войны Судного Дня (1973), поскольку отверг предложение генштаба о мобилизации армии и нанесении превентивного удара.

Несмотря на воинственную репутацию, многие действия Даяна в правительстве были направлены на создание договоренностей с соседними арабскими странами: передача Храмовой горы под контроль ВАКФ (де-факто, Иордании), а после Войны Судного дня стал приверженцем возвращения Синая Египту в обмен на мирный договор, но не поддерживал идеи отступления с территорий Самарии, Иудеи и Газы, введя после Шестидневной войны политику «открытых мостов на Иордане» и поддерживая автономию палестинских арабов без предоставления им независимости.

В 1978—1979 — министр иностранных дел, участвовал в выработке Кемп-Девидских соглашений.

Смерть 
Болел колоректальным раком, прошёл операцию по его удалению, был избран в Кнессет в рамках новой партии. Умер от инфаркта 16 октября 1981 года.

Факты 
Свободно владел ивритом, арабским и английским языками. 

Хобби —  археология, коллекционирование древностей.

Сочинения 
 Жить с Библией

В культуре 
Моше Даян является героем «байки» под названием «Легенда о Моше Даяне» из книги «Легенды Невского проспекта» авторства Михаила Веллера. В этом рассказе утверждается, что Даян в составе британской военной миссии якобы был заброшен в СССР, принял участие в освобождении Киева и даже был награждён орденом Красного Знамени. Однако ни одно из утверждений Веллера об участии Даяна во Второй мировой на стороне СССР не подтверждается реальными фактами.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Моше Даян
 Борис Тененбаум // Генерал // Документальное повествование о Моше Даяне © Альманах «Еврейская Старина» № 8 (44) Август 2006, продолжение, № 9(45) Сентябрь 2006
 Моше Даян, сравнить и помнить, Дов Конторер, «Вести», 7 октября 2010

Социалисты Израиля
Политики по алфавиту
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Участники Суэцкого кризиса
Участники Шестидневной войны
Великие офицеры ордена Почётного легиона
Генерал-лейтенанты (Израиль)
Персоналии:Формирования специального назначения Израиля
Бойцы «Пальмаха»
Делегаты Всемирных сионистских конгрессов
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета IX созыва
Депутаты кнессета X созыва
Депутаты кнессета от партии МАПАЙ
Депутаты кнессета от партии РАФИ
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Депутаты кнессета от партии ТЕЛЕМ
Умершие от колоректального рака